Il doppio maschile del torneo di tennis Canada Open 1985, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Ken Flach e Robert Seguso che hanno battuto in finale Stefan Edberg e Anders Järryd 5-7, 7-6, 6-3.

Teste di serie 

 Ken Flach /  Robert Seguso (campioni)
 Heinz Günthardt /  Balázs Taróczy (semifinali)
 Stefan Edberg /  Anders Järryd (finale)
 Pavel Složil /  Tomáš Šmíd (semifinali)

 Mark Edmondson /  Kim Warwick (primo turno)
 John Fitzgerald /  Wally Masur (secondo turno)
 Paul Annacone /  Christo van Rensburg (quarti di finale)
 Kevin Curren /  Johan Kriek (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Canada Open 1985